«Коми му» () — республиканская общественно-политическая газета на коми языке, издающаяся в Республике Коми. Газета освещает общественно-политические, культурные события, происходящие в республике, про связи с коми диаспорами в других регионах, а также публикует материалы по истории и культуре народа коми, о экологических проблемах Севера.

Газета выходит 1 раз в неделю. В 1978 году тираж достигал 12 тысяч экземпляров, в 1997 году — около 5000 ,  2700 (2010), 7000 (2013), 2800 (2021 году).

Газета основана в июле 1910 года, по другим данным с 1918 года. Выходила под названиями «Зырянская жизнь», «Удж», «Комисикт», «Вӧрлеԇыԍ»/«Вӧрлэдзысь», «Коми колхозник», «Югыд туй» (Светлый путь). Современное название — с января 1991 года.

В 1968 году газета награждена орденом «Знак Почёта». В 2007 и 2008 году получала знак отличия «Золотой фонд прессы».

Примечания

Литература 

Каракчиев В. Н. Коми областная газета «Югыд туй» («Светлый путь») // Центр и периферия, 2018. № 3. С. 38-45.
 Каракчиев В. Н. Освещение деятельности волисполкомов коми автономной области в 1920-е гг. (по материалам областной газеты «Югыд туй» («Светлый путь»)) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (73). С. 115—118

Газеты на коми языке
Газеты Коми